ESAM est un sigle, qui peut désigner : 
 une école militaire française : École supérieure et d'application du matériel ;
 une école des beaux arts à Metz : École supérieure d’art de Metz ;
 une école d'arts et médias à Caen et Cherbourg : École supérieure d'arts et médias de Caen - Cherbourg.